Talaia d'Alcúdia (muntanya), puig de 445 m a l'illa de Mallorca
 Talaia d'Alcúdia (torre), talaia situada al cim del puig